Blair Jones (né le  à Central Butte, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Le , il signe un contrat d'une saison de 600 000$ avec les Canucks de Vancouver.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Rebels de Red Deer || LHOu ||37 ||3 ||4 ||7 ||17 ||10 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2003-2004 || Rebels de Red Deer || LHOu ||72 ||9 ||22 ||31 ||55 ||19 ||1 ||5 ||6 ||24
|-
| 2004-2005 || Rebels de Red Deer || LHOu ||39 ||7 ||18 ||25 ||45 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||29 ||7 ||18 ||25 ||30 ||5 ||2 ||5 ||7 ||8 
|- 
|2005-2006 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||72 ||35 ||50 ||85 ||85 ||22 ||9 ||12 ||21 ||45 
|-
|2006-2007|| Falcons de Springfield || LAH ||45 ||5 ||16 ||21 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||20 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Admirals de Norfolk || LAH ||75 ||14 ||28 ||42 ||50 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2007-2008 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Admirals de Norfolk || LAH ||80 ||20 ||34 ||54 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Admirals de Norfolk || LAH ||63 ||9 ||21 ||30 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||14 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Admirals de Norfolk || LAH || 56 || 24 || 31 || 55 || 75 || 4 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
|2010-2011 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 18 || 1 || 2 || 3 || 2 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2011-2012 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 22 || 2 || 2 || 4 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Admirals de Norfolk || LAH || 5 || 2 || 2 || 4 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Flames de Calgary || LNH || 21 || 1 || 3 || 4 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Heat d'Abbotsford || LAH || 21 || 3 || 4 || 7 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Flames de Calgary || LNH || 15 || 0 || 1 || 1 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Heat d'Abbotsford || LAH || 38 || 17 || 21 || 38 || 47 || 4 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2013-2014 || Flames de Calgary || LNH || 14 || 2 || 0 || 2 || 21 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Flyers de Philadelphie || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 33 || 9 || 12 || 21 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Comets d'Utica || LAH || 36 || 9 || 6 || 15 || 35 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Checkers de Charlotte || LAH || 13 || 4 || 3 || 7 || 20 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Iserlohn Roosters || DEL ||30 ||7 ||12 ||19 ||129 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Kölner Haie || DEL ||32 ||8 ||10 ||18 ||80 ||6 ||3 ||0 ||3 ||6
|-
|2018-2019 || HC Sparta Prague || Extraliga tch. ||6 ||1 ||0 ||1 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Craik Warriors || () ||4 ||6 ||11 ||17 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 ||  Craik Warriors || WSHL-Sr. ||9 ||11 ||20 ||31 ||8 ||6 ||7 ||12 ||19 ||4
|-
|2020-2021 ||  Craik Warriors || WSHL-Sr. ||4 ||3 ||10 ||13 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

| 132 || 7 || 10 || 17 || 65 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2

Références 

Naissance en septembre 1986
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat d'Abbotsford
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Kölner Haie
Joueur du HC Sparta Prague